Георгий Алексеевич Артёменков (1931 — 2018) — сын полка, участник штурма Рейхстага. Его биографии посвящена книга для детей младшего школьного возраста Виталия Лукина «Жора Артёменков».

Биография 
По сведения военкомата, родился в Харькове Украинской ССР или в Гомеле Белорусской ССР в 1931 году в семье белоруса, уроженца Борисовского уезда, и русской. Отец работал на таможне, затем на железной дороге машинистом. До войны семья жила в России, в эвакуацию отправилась из Осташкова. По собственным словам, в войсках оказался из-за голода: в поисках еды попал в санитарную роту, следовавшую в железнодорожном эшелоне. Согласно художественному описанию Виталия Лукина, это произошло 5 декабря 1942 года. 10 марта 1943 года, Артёменков тайно уехал на фронт и попал в разведполк 150-й стрелковой дивизии. Официально считается зачисленным в армию с 1944 года. В том же 1944 году был отправлен домой, но сбежал и вернулся в часть.

Вместе с полком участвовал в освобождении Варшавы и штурме Берлина. Во время одного из боёв шёл позади остальных бойцов и убил трёх немецких солдат, неожиданно оказавшихся между ним и однополчанами. За этот подвиг был представлен к медали «За отвагу» и награждён ею 27 июля 1945 года. По данным нескольких источников, также награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». В 1985 году награждён орденом Отечественной войны I степени.

Известной стала фотография, на которой четырнадцатилетний Георгий Артёменков стоит на ступенях разрушенного Рейхстага. По его словам, фотография была сделана примерно 5 мая, когда боевые действия полностью прекратились, а солдаты 150-й стрелковой дивизии временно располагались в подвале Рейхстага. Гомельский областной музей военной славы датирует снимок 2 мая 1945 года. Впервые снимок был опубликован в 1975 году в «Комсомольской правде» в статье «Где ты, сын полка?».

После войны Артёменков некоторое время учился в мореходном училище, но по состоянию здоровья бросил его и поступил в школу фабрично-заводского обучения. Первым местом работы стал завод на острове Селигер. Затем Артёменков уехал на Север, но вернулся, чтобы продолжить армейскую службу в одной из частей, дислоцированных в Польше. Отслужив 4 года, снова уехал в Заполярье, где работал электриком в паровозном депо. В 1965 году поселился в Гомеле, где устроился на завод торгового оборудования. С этого места работы ушёл на пенсию. Скончался весной 2018 года.

Память 
История Жоры Артёменкова изложена в нескольких художественных произведениях:

 
 
 
 
 

Также Жоре Артёменкову посвящена песня «Пионер, штурмовавший рейхстаг».

В гомельской средней школе № 4 имени В. Маркелова действует музей, одна из экспозиций которого посвящена Жоре Артёменкову.

Примечания

Ссылки 
  .

Пионеры-герои